Andreas Martinsen, född 13 juni 1990, är en norsk professionell ishockeyspelare som tillhör NHL-organisationen Chicago Blackhawks och spelar för deras primära samarbetspartner Rockford IceHogs i AHL.

Han har tidigare spelat för Montreal Canadiens och Colorado Avalanche i NHL och på lägre nivåer för San Antonio Rampage i AHL, Düsseldorfer EG i DEL, Leksands IF i Hockeyallsvenskan och Lillehammer IK i Get-ligaen.

Martinsen blev aldrig draftad av någon NHL-organisation.

Den 4 oktober 2017 blev han tradad från Canadiens till Chicago Blackhawks i utbyte mot Kyle Baun.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Andreas Martinsen, Avalanche – Stats – NHL.com
Andreas Martinsen NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Andreas Martinsen hockey statistics and profile at hockeydb.com
Andreas Martinsen – Player profile at The Hockey News

Norska ishockeyspelare
Spelare i Colorado Avalanche
Spelare i Düsseldorfer EG
Spelare i Leksands IF
Spelare i Lillehammer IK
Norska idrottare under 2000-talet
Personer från Bærums kommun
Levande personer
Födda 1990
Män
Spelare i Montreal Canadiens
Spelare i Rockford Icehogs
Spelare i San Antonio Rampage
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft